Björsäters distrikt kan syfta på:

Björsäters distrikt, Västergötland
Björsäters distrikt, Östergötland

Se även
Björsäters församling
Björsäters socken